Хавьер Рикардо Арреага Бермельо (; род. 28 сентября 1994, Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, защитник клуба «Сиэтл Саундерс» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Арреага начал карьеру в клубе «Халлей» в Третьей лиге Эквадора.

В 2012 году Хавьер перешёл в «Манту» в составе которой выступал на протяжении трёх лет.

Летом 2016 года Арреага подписал соглашение с «Барселоной» из Гуаякиль. 10 июля в матче против «Фуэрса Амарилья» он дебютировал за новую команду. 1 октября в поединке против «Эль Насьоналя» Хавьер забил свой первый гол за «Барселону». В том же году он стал чемпионом Эквадора.

7 мая 2019 года Арреага перешёл в клуб MLS «Сиэтл Саундерс». В североамериканской лиге он дебютировал 26 мая в матче против «Спортинга Канзас-Сити», заменив в первом тайме травмировавшегося Ким Ги Хи. 16 мая 2021 года в матче против «Лос-Анджелеса» он забил свой первый гол за «Саундерс».

Международная карьера 
За сборную Эквадора Арреага дебютировал 20 ноября 2018 года в товарищеском матче со сборной Панамы.

Арреага был включён в состав эквадорской сборной на Кубок Америки 2019.

17 ноября 2020 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Колумбии он забил свой первый гол за сборную Эквадора.

Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Достижения 
 
  «Барселона» (Гуаякиль)
 Чемпион Эквадора: 2016
  «Сиэтл Саундерс»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2019
 Чемпион Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2022

 
 Сборная турнира Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Манта»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»